Pachomovo (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Pachomovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Pachomovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Pachomovo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Pachomovo (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Pachomovo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Pachomovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Pachomovo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir